Духовність:

 Духовність — абстрактний іменник до слова духовний.
 «Духовність» — інтернет-видання.

Посилання